Josep Navarro (segona germania), barber i llaurador benestant de Muro d'Alcoi i un dels dirigents de la segona germania.
 Josep Navarro i Cabanes (Ontinyent, 1875 - València, 1929), periodista valencià
 Josep Navarro i Costabella (Barcelona, 1898 - Mèxic, 1949), escriptor exiliat el 1939
 Josep Navarro Santaeulàlia (Banyoles, 1962), poeta, assagista, novel·lista i traductor
 Josep Navarro i Ferrero (Beneixama, 1933 - Villena, 2008) va ser un pintor valencià.
 Josep Navarro i Solves (Barcelona, 1928 - Barcelona, 2021), compositor de sardanes
 Josep Navarro i Zafra (Vic, 1962), instrumentista de tenora i compositor
 Josep Navarro Vives (Castelsarrasin, França, 1931), artista conceptual